Campert ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Campert (1902–1943), niederländischer Journalist, Dichter und Judenhelfer
 Remco Campert (1929–2022), niederländischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Kampert